Pinga peut désigner :

 Pinga un dieu inuit.

Boisson 
 Il peut désigner en portugais une cachaça.

Sportifs 

 Pinga (1909–1963), Artur de Sousa, footballeur portugais
 Pinga (1924–1996), José Lázaro Robles, footballeur brésilien
 Pinga (1965-), Jorge Luis da Silva Brum, footballeur brésilien.